ZBM steht für:
 Flughafen Bromont, Bromont, Québec, Kanada (IATA-Code)
 Zentralbibliothek der Medizin, siehe ZB MED – Informationszentrum Lebenswissenschaften
 Zentrale Beteiligungsgesellschaft der Stadt Mainz
 Zentrum für Biochemie und Molekularbiologie der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
 Zentrum für Biomedizintechnik der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover
 Zentrum für Biodiversitätsmonitoring und Naturschutzforschung am Museum Koenig
 Zugbremsmanager

Abkürzung